Beverly Hills kan syfta på:

 Beverly Hills – en stad i Los Angeles County i Kalifornien, USA
 Beverly Hills, Florida – en ort i Citrus County, Florida, USA
 Beverly Hills, Michigan – en ort i Oakland County, Michigan, USA
 Beverly Hills, Missouri – en ort i St. Louis County, Missouri, USA
 Beverly Hills, Texas – en ort i McLennan County, Texas, USA
 Beverly Hills (TV-serie) – en amerikansk TV-serie

Se även
 Beverley Hills – en bergskedja i Etiopien